Сalibre — свободное и открытое программное обеспечение для чтения, создания и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата. Программа имеет возможность синхронизации с устройствами для чтения электронных книг более дюжины различных производителей, включая Amazon, Android, Apple, Barnes & Noble. Приложение кроссплатформенно. Изначально calibre называлось libprs500, но было переименовано в середине 2008 года.

Возможности

Библиотека 
Сalibre — средство для работы с электронными книгами. Всю информацию о книгах (название, автор, обложка, оценка, метки, дата выхода, издатель) программа хранит в базе данных. При добавлении книги в базу добавляется вся информация о ней, а файл книги помещается в папку библиотеки. Кроме того, информацию о книге можно получить из интернета с помощью ISBN. Поддерживаются такие форматы: AZW, AZW1, AZW2, AZW3, CBR, CBZ, CHM, EPUB, FB2, HTML, IMP, LIT, LRF, LRX, MOBI, ODT, OEBZIP, OPF, PDB, PDF, PML, PMLZ, PRC, RAR, RB, RTF, SNB, TPZ, TXT и ZIP.

Конвертация форматов 
Сalibre поддерживает импорт и экспорт нескольких форматов электронных книг. Поддерживается импорт: CBZ, CBR, CBC, CHM, EPUB, FB2, HTML, LIT, LRF, MOBI, AZW3, ODT, PDB, PDF, PML, PRC, RB, RTF, TCR, TXT; экспорт: EPUB, FB2, LIT, LRF, MOBI, AZW3, OEB, PDB, PDF, PML, RB, RTF, TCR, TXT.

E-book viewer 
Вместе с Сalibre устанавливается приложение E-book viewer, позволяющее читать электронные книги. Программой поддерживаются не все форматы, поддерживаемые Сalibre — такие книги открываются стандартной программой в системе для чтения документов (например, Okular или Evince).

Настройка 
Программа имеет большие возможности для управления и настройки. Многие возможности программы (например управление библиотекой и информацией о книге) позволяют использовать правила, созданные пользователем самостоятельно. Для создания собственных правил пользователь может применять:
 шаблоны — имена информационных записей о книге (автор, издательство, теги и т. д.). Могут использоваться в поиске или создании новых полей для просмотра;
 встроенный набор функций на Python с возможностью добавлять собственные;
 регулярные выражения;
 выражения XPath;
Встроенные функции и регулярные выражения можно использовать при создании шаблонов.

Другие возможности 
 поддержка плагинов
 автоматическое получение новостей с некоторых сайтов с преобразованием их в книгу
 встроенный сервер для доступа через интернет
 пересылка книг электропочтой при невозможности прямого соединения
 полноценный интерфейс командной строки
 редактирование html-кода аналогично Sigil

Недостатки 
 Не поддерживается формат базы пользователя. При импорте книг, все файлы будут скопированы в каталог с базой. Т.к. сам автор отказывается менять это решение, другие разработчики делают свои решения.
 Не поддерживаются внешние конвертеры; встроенный конвертер в Kindle-формат работает во много раз медленнее kindlegen.
 Есть возможность автоматически конвертировать в поддерживаемый формат перед копированием на своё устройство, но нет возможности после этого автоматически расставлять мягкие переносы.

См. также 
 Sigil

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Проект Calibre на GitHub.
 Проект Calibre на SourceForge.net.
 Проект Calibre на Launchpad.
 
 

Программное обеспечение для работы с электронными книгами и библиотеками
Программы для просмотра FictionBook
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Приложения, использующие Qt
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL